Die Rollstuhlcurling-Weltmeisterschaft 2008 war die 5. Austragung der Welttitelkämpfe im Rollstuhlcurling. Das Turnier fand vom 2. bis 9. Februar des Jahres zum dritten Mal in der Schweizer Gemeinde Sursee, Kanton Luzern statt. Gespielt wurde in der Eishalle Sursee. Im Finale verteidigten die Norweger ihren Titel knapp im Extra-End mit 5:3 gegen die Mannschaft aus Südkorea. Für Norwegen war es der zweite WM-Titel.

Gespielt wurde ein Rundenturnier (Round Robin), was bedeutet, dass Jeder gegen jeden antritt.

Qualifikation 
 Gastgeber
 
 Die sieben Bestplatzierten der Rollstuhlcurling-Weltmeisterschaft 2007 (ohne Gastgeber)
 
 
 
 
 
 
 
 Die beiden Erstplatzierten aus dem Qualifikationsturnier 2007 in Inverness, Schottland.

Teilnehmer

Tabelle der Round Robin 
Südkorea, Kanada und Norwegen konnten sich direkt für die Play-offs qualifizieren. Wegen Punktgleichheit mussten die Vereinigten Staaten und Italien den verbleibenden Platz für die Play-offs ausspielen.

Ergebnisse der Round Robin

Runde 1 
 Samstag, 2. Februar 2008 18:00 Uhr

Runde 2 
 Sonntag, 3. Februar 2008 10:00 Uhr

Runde 3 
 Sonntag, 3. Februar 2008 15:30 Uhr

Runde 4 
 Montag, 4. Februar 2008 10:00 Uhr

Runde 5 
 Montag, 4. Februar 2008 15:30 Uhr

Runde 6 
 Dienstag, 5. Februar 2008 10:00 Uhr

Runde 7 
 Dienstag, 5. Februar 2008 15:30 Uhr

Runde 8 
 Mittwoch, 6. Februar 2008 10:00 Uhr

Runde 9 
 Mittwoch, 6. Februar 2008 15:30 Uhr

Tie-Breaker 
Spiel um Platz 4
 Donnerstag, 7. Februar 2008 13:30 Uhr

Play-off 
Die Play-offs wurden im Page-Playoff-System ausgetragen.

Erster gegen Zweiter 
 Freitag, 8. Februar 2008 10:00 Uhr

Dritter gegen Vierter 
 Freitag, 8. Februar 2008 10:00 Uhr

Halbfinale 
 Freitag, 8. Februar 2008 15:30 Uhr

Spiel um Bronzemedaille 
 Samstag, 9. Februar 2008 10:00 Uhr

Finale 
 Samstag, 9. Februar 2008 11:00 Uhr

Endstand

Weblinks 
 Ergebnisdatenbank der World Curling Federation results.worldcurling.org (englisch)

2008
Weltmeisterschaft Rollstuhl
Sportveranstaltung in Sursee
Behindertensport (Schweiz)
Curling (Schweiz)